Audi e-tron steht für:

 Audi e-tron (Modellbezeichnung), Modellbezeichnung des Fahrzeugherstellers Audi
 Audi e-tron GE, Elektroauto aus dem Jahr 2018
 Audi e-tron GT, Elektroauto aus dem Jahr 2021
 Audi e-tron Frankfurt, Elektroauto aus dem Jahr 2009